Базилика, Василики может означать:

 Базилика — тип строения прямоугольной формы, которое состоит из нечётного числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов.
 Базилика (титул) — в католицизме титул для особых церквей. Он присваивается папой римским.
 Базилика (пушка) — огромная бомбарда.
 Цистерна Базилика — подземное водохранилище в Константинополе.
 Великая базилика — титул для церквей.
 Малая базилика — титул для церквей.
 Василики —  византийский законодательный свод.

Греческий топоним

  — село в сообществе  в общине Калаврита на Пелопоннесе.
  — село в общине Гортина на Крите.
 Василики (Лакония) — село в общине Спарта на Пелопоннесе.
 Василики (Ласитион) — село в сообществе Пахиа-Амос в общине Иерапетра на Крите.
  — село на Лефкасе.
  — село в общине Каламбака в Фессалии.
 Василики (Фтиотида) — село в сообществе Стилис в общине Стилис в Центральной Греции.
  — село в общине Янина в Эпире.
  — село в общине Нафпактия в Западной Греции.
  — село в общине Нафпактия в Западной Греции.

См. также 
 Базилик (значения)
 Базиликата
 Зальный храм